De Gibraltar Darts Trophy 2019 was de laatste van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 27 tot en met 29 september in Gibraltar.

Krzysztof Ratajski won het toernooi. In de finale versloeg hij Dave Chisnall met 8-2.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140.000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2.000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 10 september 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 20 september, zes naar de European Tour Card Holder Qualifier van 20 september, twee naar de West/South European Associate Member Qualifier van 12 september (2019-13 PDCR), vier naar de Host Nation Qualifier, eveneens op locatie gehouden daags voor het toernooi, één naar de Nordic & Baltic Qualifier van 24 augustus (2019-13) en een van de East European Qualifier van 25 augustus (2019-13).

Adrian Lewis (12) was afwezig. Daarom werd Nathan Aspinall als zestiende geplaatst.

Schema

Dartswedstrijd in Gibraltar
Darts in 2019
PDC Pro Tour